Unter einem Selyschtsche (ukrainisch Селище), das deutsch etwa Siedlung oder wörtlich Dörfchen heißt, versteht man einen Ort in der Ukraine, der sich nicht innerhalb eines traditionellen Dorfes (Selo, ukrainisch Село) befindet, sondern eine neue Ansiedlung außerhalb des Dorfes darstellt. Derzeit (2006) gibt es 1.364 dieser Siedlungen in der Ukraine.

Auch in Bulgarien existiert der Begriff als geografische Ansiedlung innerhalb eines Rajons, allerdings wird er aus dem Bulgarischen mit Selischte transkribiert und ist ein Oberbegriff zu Siedlung.

Mehrere ukrainische Ortschaften tragen diesen Namen:
 Selyschtsche (Baryschiwka) im Rajon Baryschiwka, Oblast Kiew
 Selyschtsche (Kosjatyn) im Rajon Kosjatyn, Oblast Winnyzja
 Selyschtsche (Swenyhorodka) im Rajon Swenyhorodka, Oblast Tscherkassy
 Selyschtsche (Konotop) im Rajon Konotop, Oblast Sumy
 Selyschtsche (Kupjansk) im Rajon Kupjansk, Oblast Charkiw
 Selyschtsche (Lebedyn) im Rajon Lebedyn, Oblast Sumy
 Selyschtsche (Lityn) im Rajon Lityn, Oblast Winnyzja
 Selyschtsche (Nossiwka) im Rajon Nossiwka, Oblast Tschernihiw
 Selyschtsche (Sarny) im Rajon Sarny, Oblast Riwne
 Selyschtsche (Semeniwka) im Rajon Semeniwka, Oblast Tschernihiw
 Selyschtsche (Snowsk) im Rajon Snowsk, Oblast Tschernihiw
 Selyschtsche (Dnister) im Rajon Dnister, Oblast Tscherniwzi
 Selyschtsche (Tywriw) im Rajon Tywriw, Oblast Winnyzja

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine

Politische Geographie
Verwaltungsgliederung der Ukraine
Lokale Siedlungsform